Tango Mad – film del 1914 prodotto dalla Planet
 Tango Mad – film del 1914 diretto da Hay Plumb